Верхняя задняя зубчатая мышца (m. serratus posterior superior) — мышца третьего слоя поверхностных мышц спины, располагающаяся под ромбовидной мышцей.Начинается от нижней части выйной связки, двух (одного) нижних шейных и двух верхних грудных позвонков. Идет вниз и латерально пучками, которые прикрепляются 4 зубцами к 2—5 ребрам, несколько латеральнее углов на наружной поверхности.Количество мышечных пучков может варьировать, от увеличения их количества, до полного отсутствия мышцы.

Функция 
Раздвигает ребра, участвуя в акте вдоха.

Примечания

Ссылки 
 Верхняя задняя зубчатая мышца, на пинцете (мышечный труп) 
 Верхняя задняя зубчатая мышца (мышечный труп) 

Мышцы туловища